Himno a Artigas es un título que puede referirse a varias composiciones musicales en homenaje al prócer uruguayo José Gervasio Artigas.

El más conocido, y que fuera cantado en las escuelas uruguayas durante buena parte del siglo XX, es el escrito por Ovidio Fernández Ríos, con música de Santos Retali. Fue cantado el 25 de agosto de 1910 en el ex teatro 18 de julio de Montevideo, durante los festejos por la conmemoración de la Declaratoria de la independencia.

Otras versiones conocidas aunque no oficiales corresponden a:
Letra: Horacio Dura, música: Rogelio Mastrángelo (Imprenta Norte. Montevideo, 1953)
Letra: Walter Homero Genta, Música: Néstor Rosa (1961)
Letra: Álvaro Figueredo, música: Jaime Airaldi (s/f)
Letra: Edgardo Ubaldo Genta, música: Beatriz Lockhart Genta (1967)
Letra: Edgardo Ubaldo Genta, música: Jaime Airaldi (Editorial Palacio de la Música. Montevideo. s/f)

Referencias

Enlaces externos 

Epónimos de José Artigas
Artigas